Гара́щенко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Гаращенко Федір Георгійович ( 1947) — український вчений у галузі прикладної математики, доктор технічних наук, професор, Академік АН ВШ України;
 Гаращенко Олена Миколаївна ( 1950) — український фахівець бібліотечної справи, директор Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського.

Прізвища на -енко